Le sigle SGTM peuvent correspondre à :
 la Société générale des travaux du Maroc ;
 la Société générale des transports maritimes ;
 la Secrétariat général du Tunnel sous la Manche.